Venezuela:
Urdaneta (Aragua), een gemeente in de staat Aragua
Urdaneta (Lara), een gemeente in de staat Lara
Urdaneta (Miranda), een gemeente in de staat Miranda
Urdaneta (Trujillo), een gemeente in de staat Trujillo
La Cañada de Urdaneta, een gemeente in de staat Zulia
Rafael Urdaneta, een gemeente in de staat Táchira

Filipijnen:
Urdaneta (Pangasinan), een stad in de provincie Pangasinan

Ecuador
Urdaneta (kanton), kanton in de provincie Los Ríos in het westen van Ecuador

Personen 
Andrés de Urdaneta, een Spaanse ontdekkingsreiziger
Rafael Urdaneta (generaal) (1788–1845); Venezolaans generaal